Беньё () — название нескольких коммун во Франции:

 Беньё — в департаменте Эр и Луар.
 Беньё — в департаменте Жиронда.
 Беньё — в департаменте Луар и Шер.

См. также 
 Беньё-ле-Жюиф
 Жур-ле-Беньё
 Шом-ле-Беньё
 Беньё-ле-Жюиф